A 15ª edição da Vuelta decorreu entre 29 de abril a 15 de Maio de 1960, A corrida foi composta por 17 etapas, num total de mais de 3566 km, com uma média de 34,575 km/h. A corrida começou em Gijón e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1960
1960 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1960